Kremlin Cup 2021 (russisk: Кубок Кремля 2021) var en tennisturnering, der af sponsorårsager afvikledes under navnet VTB Kremlin Cup (russisk: ВТБ Кубок Кремля), og som blev spillet indendørs på hardcourt-baner af typen TP Surface Competition i Sportivnyj Kompleks Olimpijskij i Moskva, Rusland i perioden 18. - 24. oktober 2021. Det var den 31. udgave af Kremlin Cup, og kvindernes rækker var en del af WTA Tour 2021, hvor turneringen var sæsonens sidste i kategorien WTA 500, mens herrernes rækker var en del af ATP Tour 2021, hvor den tilhørte kategorien ATP Tour 250.

Damesingletitlen blev vundet af Anett Kontaveit, som dermed vandt sin tredje WTA-titel i 2021 og den fjerde titel i karrieren. I den 2 timer og 22 minutter lange finale besejrede hun Jekaterina Aleksandrova med 4-6, 6-4, 7-5 efter undervejs at have været bagud med 4-6, 0-4. Kontaveit blev den første estiske vinder af en titel ved Kremlin Cup, og resultaterne medførte, at hun avancerede til 14.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var en tangering af hendes personlige rekord.

I damedoubleturneringen blev finalen vundet af Jeļena Ostapenko og Kateřina Siniaková, som besejrede Nadiia Kitjenok og Raluca Olaru i finalen med 6-2, 4-6, [10-8]]. Det var blot anden gang, at Ostapenko og Siniaková stillede op som en turnering som makkere og første gang, siden de nåede kvartfinalen i deres debut ved Dubai Tennis Championships 2019. Ostapenko vandt sin fjerde WTA-doubletitel – vundet med fire forskellige makkere. Og det var hendes første doubletitel siden hun i 2018 vandt i Doha. Kateřina Siniaková vandt sin 13. doubletitel på WTA Tour, og det var hendes fjerde titel med en anden en hendes ellers faste makker, Barbora Krejčíková. Det lettisk-tjekkiske par måtte i kvartfinalen afværge tre matchbolde i sejren på 5-7, 6-3, [11-9] over Viktória Kužmová og Aleksandra Panova.

Herresingleturneringen blev vundet af Aslan Karatsev, der ikke tabte et eneste sæt hele ugen, og som i finalen vandt med 6-2, 6-4 over den tidligere dobbelte mester Marin Čilić. Det var Karatsevs anden titel på ATP Tour, efter at han tidligere på året havde vundet sin første titel i Dubai.

Herredoubletitlen gik til Harri Heliövaara og Matwé Middelkoop, der afværgede tre matchbolde i finalen, inden sejren på 7-5, 4-6, [11-9] over Tomislav Brkić og Nikola Ćaćić var i hus. Middelkoop var forsvarende mester i Moskva, eftersom han havde vundet den foregående turnering i 2019 sammen med Marcelo Demoliner, og han vandt sin 11. doubletitel på ATP Tour. Heliövaara vandt en ATP-turnering i double for anden gang. Han havde vundet sin første titel tidligere på året i Marseille med Lloyd Glasspool som makker. Det finsk-hollandske par spillede deres første turnering som makkere.

Præmier

Kvinder 

Den samlede præmiesum for kvindernes rækker under WTA Tour androg $ 565.530 og fordelte sig som følger.

Mænd 

Den samlede præmiesum for mændenes rækker under ATP Tour androg $ 697.125 og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 18 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 6. september 2021 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 1 lucky loser fra kvalifikationen.

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 20 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 6. september 2021 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Кубок Кремля  
 WTA - Moscow 2021 - Scores 
 ATP Tour - Moscow 2021 - Scores

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021